Mogens Erhard greve Krag-Juel-Vind-Frijs, til Halstedkloster (født d. 23. april 1948 i Helleruplund, København) er en dansk godsejer, kammerherre, hofjægermester og løjtnant ved gardehusarregimentet.

Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs er ejer af Halsted Kloster Gods.

Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs er søn af hofjægermester og lensgreve Niels Krag-Juel-Vind-Frijs til Halsted Kloster og Skelstofte, (1910 - 1959) og Irene komtesse Ahlefeldt-Laurvig (1918 - 1996).

Ægteskab og børn 
Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs blev gift første gang med Suzanne Elisabeth Rasmussen. Parret er skilt.

Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs blev gift anden gang d. 3. nov. 1989 i Halsted Kloster med hofdame hos Hds. Majestæt Dronning Margrethe og tidligere borgmester i Højreby Kommune, Jytte Øhrstrøm.

Børn (af første ægteskab):

 Komtesse Fritze Helle Krag-Juel-Vind-Frijs, (f. 21. okt. 1974), cand.jur., fuldmægtig ved Statsforvaltningen.
 Komtesse Daisy Nanna Suzanne Krag-Juel-Vind-Frijs (f. 1. april 1976) konventualinde i Gisselfeld adelige Jomfrukloster.

Anetavle 

</center>

Referencer 

Kammerherrer fra Danmark
Hofjægermestre fra Danmark